

Patronyme
 Louis Pregliasco, (1921-2009), fut un peintre, sculpteur et maître-verrier français.
 Mauro Pregliasco, (1944- ), est un pilote automobile italien de rallyes.

Homonymie
Homonymie de patronyme